Lamellarea är ett släkte av kvalster. Lamellarea ingår i familjen Lamellareidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lamellarea